Jaroslav Čermák est le nom de plusieurs personnalités tchèques.

 Jaroslav Čermák (1830-1878), peintre tchèque.
 Jaroslav Čermák (né en 1929), résistant français d'origine tchèque.